

Persone
 Branislav Trajković – calciatore serbo
 Ivan Trajkovič – taekwondoka sloveno
 Milan Trajkovic – ostacolista cipriota
 Nenad Trajković – allenatore di pallacanestro serbo
 Nikola Trajković – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo

Altro
 Difesa Kevitz-Trajkovic – apertura degli scacchi